Covarrubias steht für:

 Covarrubias (Burgos), spanische Gemeinde in der Provinz Burgos

Personen:
 Alonso de Covarrubias (1488–1570), spanischer Architekt und Bildhauer
 Antonio Covarrubias y Leyva (1514–1602), spanischer Jurist und Humanist
 Diego de Covarrubias y Leyva (Didacus Covarruvias; 1512–1577), spanischer Kirchenjurist und Humanist
 Francisco Covarrubias (1775–1850), kubanischer Schauspieler, Autor und Dramaturg
 Hugo Covarrubias (* 1977), chilenischer Filmregisseur und Animator
 Juan Covarrubias (* 1961), chilenischer Fußballspieler
 Juan Sánchez-Azcona y Díaz Covarrubias (1876–1938), mexikanischer Botschafter

 Sebastián de Covarrubias y Orozco (1539–1613), spanischer Kleriker, Emblematiker, Lexikograf, Romanist und Hispanist